Vuillemot peut faire référence à :

Patronyme 
 Denis-Joseph Vuillemot, cuisinier français né à Crépy-en-Valois vers 1811, dont Alexandre Dumas père donne une biographie dans son Grand Dictionnaire de cuisine, pages 1129 à 1134, entre Volailles et Watter-Fish.
 Achille Ernest Vuillemot (1819–1903), général de division
 Eugène François Germain Vuillemot (1864–1928), militaire français; grand officier de la Légion d'honneur, croix de guerre 1914-1918 (France) et croix de guerre 1914-1918 (Belgique)
 Gustave Vuillemot (1912–2013), archéologue français
 J. J. Vuillemot, un peintre français
 Marc Vuillemot (né en 1957), homme politique français, maire de La Seyne-sur-Mer depuis 2008.
 Vuillemot, actrice

Autres 
 Classement Vuillemot, un critère d'évaluation de performance en vol à voile.

Références